La expresión isla de los muertos puede hacer referencia a:

Geografía 
 Santa Clara, isla ecuatoriana conocida como Isla de los Muertos;
 Poveglia, isla italiana conocida como Isla de los Muertos;
 San Michele, cementerio histórico de Venecia (Italia), asentado sobre una isla conocida como Isla de los Muertos;
 Isla de los Muertos, isla del sur de Chile en que fueron sepultados 50 trabajadores tras una mortandad en 1907.

Cultura 
 La isla de los muertos, serie de obras del pintor suizo Arnold Böcklin;
 La isla de los muertos, op. 29, poema sinfónico de Serguéi Rajmáninov;
 La isla de los muertos, novela de Roger Zelazny;
 La isla de los muertos, novela de Valerio Massimo Manfredi;
 La isla de los muertos (1945), película dirigida por Mark Robson;
 La isla de los muertos, concepto de la mitología celta precristiana.